DI est un nombre valant 501 en chiffres romains.

DI est un sigle qui peut signifier :

Dommages et Intérêts, en droit français
 Dies Irae, un mouvement politico-religieux d'extrême-droite,
 Digitally Imported, webradio diffusant des musiques électroniques,
 Direct Imaging, un procédé d'imprimerie,
 , terme anglais désignant une boîte de direct,
 Directeur informatique,
 PT Dirgantara Indonesia, l'aérospatiale indonésienne,
 Division d'infanterie,
 , terme anglais désignant, en informatique, l'injection de dépendances,
 Détection incendie,
 , terme anglais désignant, dans l'industrie cinématographique, une ou plusieurs étapes du processus de finition d'un film.

DI est un code qui peut signifier :
 ,
 .

Di peut faire référence à :
 Di, le chef-lieu du département de Di au Burkina Faso.

Dǐ () peut faire référence à :
 Dǐ (氐), un idéogramme chinois,
 Dǐ (氐), une ancienne ethnie de Chine.

Dì () peut faire référence à :
 Dì (帝), un idéogramme chinois, signifiant empereur'',
 Les Cinq Empereurs, des dirigeants légendaires de la Chine ancienne, voir Les trois Augustes et les cinq Empereurs
 Di, une étoile située non loin du pôle Nord céleste, nommée ainsi en astronomie chinoise en l'honneur de l'empereur, 
 Di, une loge lunaire de l'astronomie chinoise.

Dì () peut faire référence à :
 Dizi (), une flûte chinoise en bambou.

Voir aussi 
 Di 4, une locomotive diesel norvégienne.